По́ттер Стю́арт (; 23 января 1915 года — 7 декабря 1985) — американский государственный деятель, судья Апелляционного суда шестого округа США, член Верховного суда США. За время своей деятельности в качестве судьи, внёс большой вклад в реформу уголовного правосудия, защиту гражданских прав и толкование Четвёртой поправки к Конституции США. Был членом множества тайных и масонских организации, в частности организации «Череп и Кости». Стала крылатой его фраза «узнаю, когда вижу», использованная им для описания своего критерия того, что можно считать порнографией при рассмотрении дела .

Биография 
Поттер родился 23 января 1915 года в , штат Мичиган. Его отцом был Джеймс Гарфилд Стюарт, занимавший пост мэра Цинциннати, а позже — судьи Верховного суда штата Огайо. После окончания школы Хотчикисс в 1933 году поступил в Йельский университет. Во время обучения стал членом Дельта Капа Эпсилон — одного из старейших студенческих братств Северной Америки и Канады, а также тайного общества «Череп и Кости», занимал должность редактора Йельского юридического журнала.

Во время Второй мировой войны служил в Военно-морском флоте США. Проходил службу на нефтяном танкере. Во время войны в 1943 году женился на Мери Энн Бертлис. Прошёл частную практику в юридической фирме Динсмор и Шоль в Цинциннати. В начале 1950-х годов был избран в городской совет Цинциннати, а в 1954 году стал судьей Апелляционного суда шестого округа США. В 1959 году президент Эйзенхауэр представил кандидатуру Стюарта на должность судьи Верховного суда США.

В 1959 году, когда Стюарт стал членом Верховного суда США, суд был фактически разделён на два противоположных лагеря. Поттер не присоединился ни к одному из них, а решительно занял «нейтральную» позицию, голосуя независимо от мнения других судей.

В июле 1981 года Поттер Стюарт ушёл в отставку в возрасте 66 лет. Главной причиной отставки стало его желание проводить больше времени с внуками. Место Стюарта заняла первая женщина-судья Верховного суда США Сандра Дэй О’Коннор. После отставки участвовал в телепередачах, посвящённых американской конституции.

Умер в 1985 году в результате инсульта в своем доме в Нью-Гэмпшире. Был похоронен на Арлингтонском кладбище.

Деятельность в качестве судьи

Толкование поправок к Конституции США 

С начала 50-х годов суд вынужден был решать большое количество дел, связанных с Первой поправкой к Конституции США (Шерберт против Южной Каролины, Энджел против Виталь). В отношение этих и подобных дел Поттером часто выражалась собственная позиция в рамках особого мнения. Так, в особом мнении по делу Энджел против Виталь Поттер писал, что «Отрицать желание детей принять участие в вознесении такой молитвы (имелась в виду нейтральная молитва, утверждённая нью-йоркским Советом правления школ для чтения учениками) значит лишить их возможности приобщиться к духовному наследию нации». В 1974 году в своей речи Поттер Стюарт отметил, что основное значение Первой поправки состоит в том, «чтобы создать четвертую систему вне пределов власти как дополнительное средство контроля над тремя официальными ветвями власти».

Касательно Четвёртой поправки (запрещающей произвольные обыски и аресты) до 1967 года защита, установленная ею ограничивалась понятием собственности: лицо не могло быть арестовано в конкретном месте, принадлежащем ему — квартире, доме и прочее. Однако в деле Катц против США Стюарт в своем особом мнении сделал вывод о том, что поправка защищает людей, а не распространяется только на места, относящиеся к их личной собственности или владению: с данной точки зрения установление записывающих устройств на телефонах общественного пользования являлось также нарушением Четвёртой поправки. В результате разрешения данного дела защита и требования, установленные Четвёртой поправкой распространили своё действие за границы частной собственности человека.

В деле Чимел против Калифорнии в своем особом мнении Поттер указал, что арест подозреваемого в его доме не является отдельным основанием для проведения обыска дома — для этого полиция должна получить соответствующий ордер.

Защита гражданских прав 
Поттер Стюарт всегда был сторонником сохранения широкого доступа сторон к разбирательству их гражданских дел в федеральных судах. Эта точка зрения нашла своё выражение в его особых мнениях по делам Клуб Сьерра против Мортона и США против SCRAP.

В качестве судьи Стюарт также активно противодействовал расовой дискриминации. В 1968 году в деле Джонс против компании Альфред Мейер Стюарт распространил действие Акта о гражданских правах 1866 года на отношения купли-продажи, установив незаконный характер отказа от заключения такой сделки по причине расовой нетерпимости одной из сторон. В деле Руньон против МакКрери он также установил незаконность ограничения любой публичной оферты по дискриминационным признакам.

Дело Якобеллиса против штата Огайо 
Наиболее всего широкой общественности Поттер Стюарт известен благодаря своему выражению, связанному с громким делом Якобеллис против Огайо. Дело было основано на иске Нико Якобеллиса, директора Театра высоких искусств в Огайо, в котором обжаловалось решение суда о наложение на него штрафа за публичный показ французского фильма «Любовники», запрещённого для показа в штате Огайо в связи с его порнографическим характером.

Верховному суду в итоге предстояло решить, является ли фильм «Любовники» порнографическим или нет. Суд пришёл к выводу, что таковым фильм не является, а Стюарт, согласный с большинством судей, сформулировал свой критерий порнографии следующим образом:

Я не стану пытаться сейчас точнее определить материал, подпадающий под это краткое описание ["жёсткая порнография"]; возможно, я никогда не сумею дать этому внятное определение. Однако я узнаю, когда вижу, и фильм, рассматриваемый в этом деле ["Любовники"] — не это.

.

Такая формулировка критерия отличия порнографического от не порнографического получила широкое распространение как в судебной практике, так и в обыденной жизни, став крылатой фразой.

Примечания 

Выпускники Школы Хотчкисс
Выпускники Йельского университета
Череп и Кости
Выпускники Йельской школы права
Члены Верховного суда США